Il toponimo Motru può riferirsi a diverse entità geografiche della Romania:
Il fiume Motru, affluente del fiume Jiu
Motru, municipio del distretto di Gorj
Breznița-Motru, comune del distretto di Mehedinți